Tussaaq bezeichnet:
 Tussaaq, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tussaaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tussaaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland